Les Buissons est une ancienne commune française du département du Calvados. Elle n'a connu qu'une brève existence en tant que commune indépendante : déjà avant 1794, elle fusionne avec Villons pour former la nouvelle commune de Villons-les-Buissons.

Toponymie 
Les Buissons était une section de la commune de Cairon.

Le nom de la localité est attesté sous les formes Villons et les Bissons en 1801, bisson étant la forme normande correspondant au français buisson.

Notes et références

Notes

Références 

Buissons